Stopnik (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin
 Stopnik (Vransko), een plaats in de Sloveense gemeente Vransko